

Onomastica
 Yago – variante del nome proprio di persona Iago

Persone
 Bernard Yago – cardinale e arcivescovo cattolico ivoriano
 Eugène Yago – ex calciatore ivoriano
 Steeve Yago – calciatore burkinabé

Televisione
 Yago, pasión morena – telenovela argentina

Altro
 Yagō – termine della cultura tradizionale giapponese riferibili ai nomi tramandati all'interno di una gilda

Pagine correlate
Jago
Iago (disambigua)